

Patronyme 
 Mattheus Kessels (1784-1836), sculpteur belge.
 Willy Kessels (1889-1974), photographe belge.

Toponyme 
 Rue Kessels à Schaerbeek, Bruxelles.